Das Wort Dreidecker bezeichnet: 
 ein Flugzeug mit drei übereinander liegenden Tragflächen, siehe Dreidecker
 ein Linienschiff mit drei Batteriedecks, siehe Dreidecker (Schiff)
 einen dreistöckigen Bus, siehe Doppeldeckerbus#Dreideckerbusse.